Ez a lap az Állatkert a hátizsákban című sorozat epizódjait listázza.

Évados áttekintés

Évadok

Első évad

Második évad

Források 
A sorozat epizódjai a tv.com-on 
A sorozat epizódjai Port.hu-n

Televíziós sorozatok epizódlistái